Марко Антонио Баррера (; , Мехико, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступавший во 2-й легчайшей весовой категории. Чемпион мира во 2-й легчайшей (версия WBO, 1995—1996, 1998—2000 и 2000), полулёгкой (версия WBC, 2002) и 2-й полулёгкой (версия WBC, 2004—2007; версия IBF, 2005) весовых категориях. В целом, победил 19 боксёров за титул чемпиона мира в трёх весовых категориях.

Путь к чемпионству и становление чемпионом мира (1989—1996)

Путь к чемпионству 
Баррера дебютировал на профессиональном ринге в возрасте 15 лет, нокаутировав во 2-м раунде Дэвида Феликса 22 ноября 1989 года.

В 1990 и 1991 годах Баррера провёл по семь поединков, наращивая уровень оппозиции.

В апреле 1992 года Баррера выиграл свой первый титул на профессиональном ринге — титул чемпиона Мексики. До конца года он защитил титул трижды и дрался с такими соперниками как Абнер Бариос и Анхель Росарио, поднимаясь в рейтинге в своей весовой категории.

В 1993 году Баррера победил в шести боях.

В 1994 году Баррера поступил в университет, чтобы стать юристом, продолжая заниматься профессиональным боксом. 13 апреля в Аргентине Марко Антонио выиграл бывшего претендента на титул и будущего чемпиона мира Карлоса Салазара. 3 декабря в Caesars Palace мексиканец впервые выступил в главном бою вечера, посвящённый бою тогдашней звезды супертяжёлого веса Риддика Боу, нокаутировав бывшего чемпиона мира Эдди Кука, что добавило популярности и позволило подняться в рейтинге так, чтобы в следующем бою драться за титул чемпиона мира.

Чемпионские бои 
Наконец, 31 марта 1995 года Баррера (34-0-0, 24 КО) в 21-летнем возрасте подрался за титул чемпиона мира. В этот день он стал обладателем пояса WBO во 2-м легчайшем весе, победив по очкам чемпиона мира из Пуэрто-Рико Даниэля Хименеса. К этому моменту журналисты начали называть Барреру «следующим Хулио Сесар Чавесом».

За 1995 год Баррера успел четырежды защитить свой титул:
2 июня он нокаутировал будущего чемпиона мира Фрэнка Толедо во 2-м раунде. До остановки боя Толедо дважды побывал на настиле.
15 июля Баррера в 1-м же раунде нокаутировал Мо Диаса (27-1). 22 августа он выиграл будущего чемпиона мира Агапито Санчеза.

3 февраля 1996  Кеннеди Маккини —  Марко Антонио Баррера 

 Место проведения:  Грейт Вестерн Форум, Инглвуд, Калифорния, США.
 Результат: Победа Барреры техническим нокаутом в 12-м раунде в 12-раундовом бою.
 Статус: Чемпионский бой за титул WBO в полулёгком весе (5-я защита Барреры).
 Рефери: Пэт Рассел.
 Время: 2:05.
 Вес: Маккини 55,30 кг; Баррера 54,90 кг.
 Трансляция: HBO BAD.
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (81-87 Баррера) — оценки после 9-го раунда.

В феврале 1996 года 22-летний Марко Антонио Баррера (39-0-0, 27 КО) встретился с 30-летним Кеннеди Маккинни (28-1-1, 17 КО). Это был дебют версии HBO BAD — Boxing After Dark. Данная версия была выделена специально для боёв малоизвестных (Баррера на момент поединка был малоизвестен), начинающих боксёров, а также для нетитульных боёв известных боксёров. Поединок получился очень зрелищным. Поначалу бой шёл ровно — более высокий Маккини за счёт движения держал дистанцию, но после середины боя, Баррера начал дистанцию постоянно сокращать. За минуту до конца 8-го раунда Баррера пробил тройку — левый крюк в голову, правый — в тело и снова левый — в голову. Маккини упал. Он встал на счёт 8. Баррера бросился добивать. Он провёл серию ударов в голову. Американец сместился в сторону и попытался отойти назад, но его настиг левый хук Барреры. Маккини свалился на канаты. Он сразу же поднялся. Рефери хотел было отсчитать нокдаун, но Баррера форсировал события — начал избивать противника ещё сильнее. Американец с трудом выбрался из угла и попытался вновь отойти назад, но тут в его челюсть пришёлся правый хук. На этот раз Маккини упал на канвас, и сразу же вскочил. В бою действовало правило 3-х нокдаунов — следующий нокдаун в раунде означал автоматическую остановку боя. У Барреры оставалось 15 секунд на добивание — он обрушил град ударов, но Маккини выстоял. «McKinney survive» (Маккини выживает) — прокричал комментатор HBO Джим Лэмпли сразу же после гонга, известившего об окончании 8-го раунда. За минуту до конца 9-го раунда Баррера зажал Маккини в углу и провёл серию ударов. Спасаясь, Маккини опустился на пол, и сразу же встал. Рефери отсчитал нокдаун. В конце 10-го раунда Маккини успешно атаковал мексиканца. Баррера в контратаке провёл двойку и попал в челюсть американцу, у которого из-за этого вылетела капа. Тем не менее Маккини продолжал уверенно бомбить ударами Барреру. После того как Баррера сблизился с противником, рефери прервал поединок для того, чтобы секунданты американца вставили капу обратно. Маккини выразил недовольство этим, поскольку Баррера получил несколько секунд передышки. В 11-м раунде Маккини, проскочив слева направо, ударил мощный правый хук, который пришёлся прямо в челюсть мексиканцу. Баррера присел, и левой рукой опёрся о пол, но тут же встал. Рефери отсчитал нокдаун. Мексиканец не согласился с нокдауном, посчитав, что поскользнулся. В начале 12-го раунде Баррера пробил несколько ударов по туловищу. Маккини сделал движение назад, и поскользнувшись, упал на спину. Рефери, несмотря на протест американца, отсчитал нокдаун. В середине 12-го раунда Баррера провёл левых хук в печень. Маккини через мгновение опустился на колено. Рефери неожиданно не стал отсчитывать нокдаун. Маккини поднялся, и Баррера бросился в сумбурную атаку. Мексиканец провёл несколько точных хуков с правой руки. За минуту до конца, при отходе назад, Маккини пропустил очередной хук, после чего его повело, и он упал. Рефери решил, что с него хватит, и остановил бой.

Период первого поражения, возвращения, а затем пик формы Барреры 1996—2002 
После боя против МакКини, он нокаутировал в 3-м раунде ударом по печени бывшего чемпиона мира WBO Джесси Бенавидеса. Затем он победил другого бывшего чемпиона мира Орландо Санчеса в 7-м раунде.

Бои против Джуниора Джонса 
22 ноября 1996 года в соглавном бою в рамках шоу поединка Роя Джонса против Майка Маккалума, Баррере противостоял Джуниор Джонс. В 5-м раунде «Ядовитому» (именно так прозвали соперника Барреры) Джонсу удалось донести мощный правый хук в голову Барреры, после которого мексиканец рухнул на ринг. Люди из угла уже бывшего чемпиона мира вышли в ринг, нарушив регламент профессионального бокса, поэтому официально Баррера был дисквалифицирован, а не нокаутирован.

18 апреля 1997 года «Ядовитый» Джонс предоставил шанс мексиканцу вернуть утерянный титул, дав ему матч-реванш. Однако, Баррере не удалось выиграть Джуниора Джонса и проиграл ему единогласным решением судей в 12-раундовом бою. После боя, расстроенный Баррера, объявил о завершении карьеры в 23-летнем возрасте.

Возвращение 
Однако, спустя год в феврале 1998 года Марко Антонио вернулся на профессиональный ринг. Он победил троих, прежде чем снова выйти на бой за титул чемпиона мира. 31 октября 1998 в андеркарде поединка Насима Хамеда он стал двукратным чемпионом мира по версии WBO в бою за вакантный титул, заставив Ричи Венотона сдаться на стуле после 3-го раунда.

В 1999 дважды защитил свой завоёванный титул.

Баррера против Моралеса 
19 февраля 2000 года в Манадалай-Бэй состоялся легендарный бой, который впоследствии авторитетным журналом The Ring был признан боем десятилетия. Бой объединительный за титулы WBC и WBO между двумя мексиканскими звёздами — 26-летним Марко Антонио Баррерой (49-2-0, 36 КО) и непобеждённым 23-летним Эриком Моралесом (35-0-0, 28 КО). Эрик Моралес двумя годами ранее нокаутировал в 4-м раунде Джуниора Джонса — единственного обидчика Барреры, поэтому в данном бою именно он считался фаворитом.
С начала поединка Баррера сразу же набросился на Моралеса, работая комбинациями, делая ставку на левый апперкот в голову и левый хук в корпус. Высоченный для этой весовой категории Моралес (173 см, 55 кг) был идеальной мишенью для стиля и комбинаций Барреры. Моралес отступать не собирался и пытался сделать акцент на свою убийственную правую руку. Баррера явно выиграл первый и второй раунды, а Моралес всë ещë искал ключи к победе. В третьем и четвёртом раунде Баррера продолжал вести агрессивную манеру боя, а у Моралеса, несмотря на жёсткий прессинг, началось что-то получаться, так как он начал разрывать дистанцию и расстреливать с дистанции. Пятый раунд. Баррера потряс Моралеса ударом справа, заставляя отступить его к канатам. Моралес был близок к тому, чтобы побывать в первом за свою карьеру в нокдауне, однако он быстро восстановился и отстрелялся от яростных атак Барреры. Ближе к середине раунда инициатива перешла в руки Моралеса. Он наносил всевозможные хуки и апперкоты Баррере, заставляя того отступить. Казалось, что Баррера был потрясённым, ибо он успел пропустить более двадцати акцентированных и безответных ударов от Моралеса. После полуминутной атаки Моралеса, когда Баррера находился у канатов, Марко Антонио неожиданно для всех делает взрывную атаку, потрясая Моралеса бешеным ударом справа, а затем заставляя его снова отбиваться от его атак. В это время в зале Мандалай-Бэй стоит восторженный гул зрителей.

Раздельным решением судей победил Моралес.

В марте 2001 года Баррера победил ранее непобеждённого Насима Хамеда.

В июне 2002 года в бою Баррера вышел на 2-й бой против чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBC непобеждённого Эрика Моралеса. На этот раз единогласным решением судей победил Баррера.

В ноябре 2002 года Баррера победил Джонни Тапиа.

12 апреля 2003  Марко Антонио Баррера —  Кевин Келли 

 Место проведения:  Эм-Джи-Эм Гранд, Лас-Вегас, Невада, США.
 Результат: Победа Барреры техническим нокаутом в 4-м раунде в 12-раундовом бою.
 Статус: Рейтинговый бой.
 Рефери: Роберт Бёрд.
 Время: 2:05.
 Вес: Баррера 57,20 кг; Келли 57,20 кг.
 Трансляция: HBO PPV.
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (30-26 Баррера).

В апреле 2003 года Марко Антонио Баррера встретился с Кевином Келли. В середине 1-го раунда Баррера провёл правый кросс в челюсть и туда же левый хук. Келли рухнул на настил. Он поднялся на счёт 5. Баррера попытался добить противника, но Келли начал бегать от него. В начале 5-го раунда Келли пошёл в атаку. Баррера в контратаке провёл левый хук в корпус, затем туда же правый. Келли отошёл к канатам. Баррера провёл правый хук в челюсть. Келли упал. Он встал на счёт 5. Баррера бросился в атаку. Он провёл несколькo серий в голову и в корпус. Под воздействием ударов Келли вновь упал на канвас. Он поднялся на счёт 9. Баррера начал избивать противника, и рефери сразу же прекратил поединок. Келли не спорил.

15 ноября 2003  Мэнни Пакьяо —  Марко Антонио Баррера 

 Место проведения:  Аламодоум, Сан-Антонио, Техас, США.
 Результат: Победа Пакьяо техническим нокаутом в 11-м раунде в 12-раундовом бою.
 Статус: Рейтинговый бой.
 Рефери: Лоуренс Коул.
 Счёт судей: Рэй Хоукинс (97-90), Гейл Ван Хой (97-89), Рик Кроккер (97-90) — все в пользу Пакьяо.
 Время: 2:56.
 Вес: Пакьяо 56,70 кг; Баррера 57,20 кг.
 Трансляция: HBO.
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (98-89 Пакьяо).

В ноябре 2003 года Барера встретился с филиппинцем Мэнни Пакьяо. В начале 1-го раунда Пакьяо пробил левый кросс, но неудачно держал равновесие, и упал. Рефери отсчитал нокдаун. Филиппинец не согласился с ним. При просмотре повтора комментатор HBO Ларри Мерчант сказал, что не было удара со стороны Барреры, поэтому это не нокдаун. В начале 3-го раунда Пакьяо провёл двойку в голову, и мексиканец сел на ринг. Он встал на счёт 8. Пакьяо бросился его добивать, но Баррера сам пошёл в атаку. В размене больше преуспел филиппинец, но добить мексиканца не смог. В середине 9-го раунда Баррера сошлись с Пакьяо в клинче. Рефери дал команду «брейк», и в это время Баррера провёл левый хук в челюсть Пакьяо. Рефери оштрафовал мексиканца на одно очко. В конце 11-го раунда Пакьяо провёл двойку в челюсть Барреры. Тот попытался спастись в клинче, но не смог в него войти и упал на колено. Он встал на счёт 7. Пакьяо сразу же пошёл в атаку. Он загнал Барреру к канатам и начал его бомбить. Видя это избиение, к рингу поднялся представитель угла мексиканца и просигналил об остановке боя. Рефери прекратил поединок.

2004—2007 
В июне 2004 года Баррера нокаутировал Поли Айялу.

В ноябре 2004 года состоялся 3-й бой Марко Антонио Барреры и Эрика Моралеса. По итогам 12 раундов решением большинства победил Баррера.

В марте 2007 года Баррера проиграл Хуану Мануэлю Маркесу.

6 октября 2007  Мэнни Пакьяо —  Марко Антонио Баррера (2-й бой) 

 Место проведения:  Мандалей Бэй Ресорт энд Касино, Лас-Вегас, Невада, США.
 Результат: Победа Пакьяо единогласным решением в 12-раундовом бою.
 Статус: Рейтинговый бой.
 Рефери: Тони Уикс.
 Счёт судей: Джерри Рот (118—109), Гленн Троубридж (118—109), Том Шрек (115—112) — все в пользу Пакьяо.
 Вес: Пакьяо 59,00 кг; Баррера 59,00 кг.
 Трансляция: HBO PPV.
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (119—108 Пакьяо).

В октябре 2007 года состоялся 2-й бой между Марко Антонио Баррерой и Мэнни Пакьяо. Пакьяо переработал мексиканца. В конце 11-го раунда Пакьяо выбросил большое количество точных ударов в голову Барреры. Мексиканец пошёл в клинч. Рефери начал разнимать их, и тут Баррера выбросил левый хук в голову Пакьяо. Рефери снял с мексиканца за это очко. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением объявили победителем Пакьяо.

2008—2009 
В ноябре 2008 года Баррера легко победил техническим нокаутом Сэмми Вентуру.

31 января 2009 года победил кубинца Фродиса Рохаса, который был дисквалифицирован в третьем раунде за удар головой. Удар привёл к сильному рассечению у Барреры.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Мексики
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Члены Международного зала боксёрской славы